Breucq peut désigner :
 Breucq, hameau de la commune de Renaix en Belgique.
 Breucq, partie de Flers-Breucq dans la commune de Villeneuve-d'Ascq en France.